Ignatius er navnet på flere personer:
 Ignatius af Antiokia
 Ignatius' breve – Syv breve af ham.
 De apostolske Fædre

 Ignatius Loyola
 Jesuiterordenen – Orden oprettet af Ignatius

 Percy Ignatius Weasley – personfigur fra Harry Potter.
 Josef Ignatius Maria – lensgreve Holstein-Ledreborg, ejer af Ledreborg slot fra 1912-1951.